TLL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 015 амінокислот, а молекулярна маса — 113 557.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, білків розвитку, металопротеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як диференціація клітин. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Металопротеази
Кальцій-зв'язувальні білки